Талыбов — азербайджанская фамилия; женская форма .

 Известные носители 
 Талыбов, Васиф Юсиф оглы (род. 1960) — азербайджанский государственный деятель, Председатель Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики.
 Талыбов, Гусейн Гейдар оглы (род. 1937) — азербайджанский государственный деятель, председатель Верховного Суда Азербайджана (1986—1992).
 Талыбов, Мирза Абдуррагим (1837—1911) — персидский писатель-просветитель и политический деятель, сторонник конституционных реформ.
 Талыбов, Сергей (род. 1970) — белорусский кинорежиссёр и сценарист.
 Талыбов, Рза Васиф оглы (род. 1982) — азербайджанский учёный и политолог.
 Талыбов, Эльман Эльдар оглы (род. 1985) — игрок "Что? Где? Когда?".

